Гріпарі Микола Петрович (1848, Афіни — 1928, Афіни) — дипломат, підприємець, громадський діяч кінця XIX — початку ХХ ст., меценат. Грецький консул в Одесі (1879). Грецький віце-консул в Севастополі (1880).
 Гріпарі Перикл Петрович — консул Греції в Києві (1918).